Arbeitsverdienstorden ist die deutsche Bezeichnung folgender Orden:

 Arbeitsverdienstorden (Italien), italienisch Ordine al Merito del Lavoro
 Arbeitsverdienstorden (Vichy), französisch Ordre national du Travail
 Arbeitsverdienstorden (Ungarn)